American Utopia steht für:

 American Utopia, das siebte Solo-Studioalbum des britisch-US-amerikanischen Rockmusikers David Byrne aus dem Jahr 2018
 American Utopia (Broadway-Produktion), eine Broadway-Bühnenproduktion zum Album in der Spielzeit 2019/20
 American Utopia (Dokumentarfilm), ein Dokumentarfilm von Spike Lee aus dem Jahr 2020 zur Broadway-Bühnenproduktion